Даниел (Даниель) Авакович Казарян (; 17 мая 1883, Шуша, Елизаветпольская губерния, Российская империя — 14 декабря 1958, Ереван, Армянская ССР) — армянский советский , . Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1945). Заслуженный учитель Армянской ССР (1944).

Биография 

Родился в семье учителя музыки в Шушинской епархиальной школе.
В 1911 году окончил Тифлисское музыкальное училище, продолжил учёбу в Тифлисской консерватории по классу теории у Н. Д. Николаева, Н. Н. Черепнина и Ф. А. Гартмана.

С 1907 года занимался музыкально-педагогической деятельностью. В 1907—1916 годах преподавал музыку в начальных школах Тифлиса, Кагызмана и Ново-Баязета.

В 1922—1924 годах — преподаватель теоретических предметов и директор основанной им музыкальной студий в Батуми.

В 1924—1933 годах — директор основанной им музыкальной студий в Ленинакане.

В 1933—1955 годах — директор детской капеллы Ереванского Дворца пионеров.

Творчество 
Автор музыкальных сочинений

Музыкальные драмы
 «Сос и Вардитер» (1917, Тифлис),
 «Гикор» (1934, Ереван, театр Дома учителя),
 «Лалвари Ворс» («Охота на Лалваре») (1955, Ереван),
Музыкальные сцены для детей
 «Побежденный ястреб» (Тифлис, 1917)
 «Волк» (1930)
 «Мальчик-бездельник»
 «Свадьба кукол»
Для хора и симфонического оркестра
 Милая Армения (1954)
 Песня пионеров (1954)
 Ленин (сл. Н. Зарьяна, 1953)
Для симфонического оркестра
 Восточная серенада (1926)
 Эскизы (1927)
Для духового оркестра
 марши
 Октябрь (1934)
 Айастан (1942)
Для голоса и оркестра народных инструментов
 Песня о хлопке (сл. нар., 1951)
 Гюлизар, Погубили меня
 Для хора без сопровождения
 песни (50), в том числе
 Приятный ветерок (сл. нар., 1914)
 Песня Советской Армии (сл. А. Сармена, 1944)
 Богатый урожай (сл. О. Шираза, 1953)
 Для голоса и фортепиано
 романсы на сл. А. Исаакяна, Г. Григорьяна, О. Шираза и др.
 песни
 обработка народных песен.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963
 Большая русская биографическая энциклопедия. 2005
 Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005. ISBN 5-9676-0034-5
 Тоникян А. А. Даниэль Казарян. Ер., 1977

Композиторы-песенники
Авторы романсов
Выпускники Тбилисской консерватории
Общественные деятели Армении